Die Spielzeit 2009/10 der Slovnaft Extraliga war die 17. reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Amtierender Meister der Slowakei war der HC Košice. Einziger Aufsteiger in die Extraliga war der HK Spišská Nová Ves.

Spielmodus 
Für die neue Spielzeit wurde der Spielmodus der Liga erneut verändert: In der Hauptrunde absolvierten die zwölf regulären Extraligateilnehmer untereinander jeweils 44 Spiele. Zudem trat jede dieser Mannschaften in drei Spielen gegen die slowakische U20-Nationalmannschaft an, die unter dem Namen HK Orange 20 zur Vorbereitung auf internationale Turniere außer Wertung am Spielbetrieb der Extraliga teilnahm. Da die Teilnehmerzahl zur folgenden Spielzeit von 13 auf elf verkleinert werden sollte, stiegen die beiden letztplatzierten Mannschaften ab, während der Drittletzte in der Relegation gegen den Meister der 1. Liga antrat.

Teilnehmer 
Der Vorjahresabsteiger MHK SkiPark Kežmarok wurde vor der Saison 2009/10 durch den Meister der 1. Liga, den HK Spišská Nová Ves, ersetzt

Reguläre Saison 
Die Vorrunde wurde vom slowakischen Hauptstadtclub HC Slovan Bratislava deutlich dominiert. Dieser zeigte sowohl offensiv, als auch defensiv, herausragende Leistungen, so dass er am Saisonende sowohl die meisten Tore (199) erzielt, als auch die wenigsten Gegentreffer (101) erhalten hatte und ein positives Torverhältnis von +98 aufweisen konnte. Zudem verlor Slovan nur sieben seiner insgesamt 47 Partien und hatte am Ende der Vorrunde bereits einen Vorsprung von 21 Punkten auf Platz 2.

Vorrunde

Play-offs 

Meister der Saison 2009/10 wurde wie im Vorjahr der HC Košice, der sich mit 4:2 Siegen gegen den HC Slovan Bratislava durchsetzte und den insgesamt siebten slowakischen Titel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des HC Košice

Relegation 

In der Ligarelegation zwischen Extraliga und 1. Liga traf der Drittletzte MsHK Žilina auf den Meister der 1. Liga, den ŠHK 37 Piešťany. Dabei setzte sich ersterer gegen die Mannschaft aus Piešťany durch und erreichte somit den Klassenerhalt in der Extraliga, während Piešťany weiterhin zweitklassig blieb.

 MsHK Žilina – ŠHK 37 Piešťany 4:1 (4:0, 3:1, 3:2, 2:3 n. V., 3:1)

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Extraliga (svk.)/(engl.)

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2009/10